Bifrǫst – ponte leggendario della mitologia norrena
Bifrost – album del gruppo black metal Elite
Bifrost – località del comune islandese di Borgarbyggð